

Geografia 
 Fotu La – passo di montagna sull'autostrada Srinagar-Leh nella catena dello Zanskar dell'Himalaya

Persone 
 Isaac Fotu – cestista neozelandese con cittadinanza britannica
 Leki Fotu – giocatore statunitense di football americano
 Kini Fotu – giocatore di rugby tongano
 Semalie Fotu – calciatore tuvaluano